Vitālijs Samoilovs ( - Vitalij Anatoljevič Samojlov), latvijski hokejist, * 17. april 1962, Riga, Latvija.

Samoilovs je v sovjetski ligi branil za kluba Dinamo Riga in Sokol Kijev, skupno je na 231-ih prvenstvenih tekmah dobil 432 golov. Po razpadu Sovjetske zveze je branil v novoustanovljeni latvijski ligi za Latvijas Zelts Riga. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil srebrno medaljo. Za reprezentanco je branil na desetih tekmah tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 21
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 21
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 0
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 33
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 41
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvijas Zelts Riga
| Latvijska liga
| 92/93
|
| 24
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam latvijskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Latvijski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti Sokol Kijev
Hokejisti Latvijas Zelts Riga